Trepobates är ett släkte av insekter. Trepobates ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skräddare
Trepobates